La Serie A 1938-1939 è stata la 39ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 10ª a girone unico), disputata tra il 18 settembre 1938 e il 28 maggio 1939 e conclusa con la vittoria del , al suo quinto titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Aldo Boffi () e Ettore Puricelli (Bologna) con 19 reti a testa.

Stagione

Antefatti 
Nel giugno del 1938 l'Italia vinse in Francia il suo secondo Mondiale di calcio, confermandosi miglior Nazionale al mondo. Il campionato, che si preannunciava combattuto, presentò un'importante novità, ovvero l'introduzione della regola del quoziente reti, il rapporto tra gol fatti e subiti, da utilizzare come discriminante in caso di arrivo a pari punti in classifica tra due o più squadre, introdotto per evitare gli spareggi, "code" pericolose in un'Europa ormai sull'orlo della crisi politica.

Tra le protagoniste del mercato irruppe il : la società rossonera, italianizzato il nome, integrò una squadra costruita nel corso degli anni con l'attenzione a giovani elementi provenienti dalla provincia (Zorzan, Loik, Boffi) e tentò il salto di qualità acquistando Buscaglia ed Ellena dal , che ingaggiò il portiere Olivieri. Il , ancora alla ricerca di un centravanti, scelse l'uruguaiano Puricelli, aggiungendo alla rosa e gli sconosciuti Ricci e Marchese, l' si limitò all'innesto del rientrante Demaría tra i titolari. Immobile la , la cui dirigenza puntava a un ridimensionamento della spesa.

Il campionato 
Approfittando di alcuni tentennamenti delle favorite, alcune delle quali relegate addirittura in zona retrocessione, si portò in testa il sorprendente Liguria. La squadra sampierdarenese condusse senza troppi patemi per alcuni mesi, venendo poi raggiunta dal Bologna che, perso ad ottobre l'allenatore ebreo Weisz a causa delle leggi razziali, richiamò sulla panchina l'allenatore degli anni Venti, Felsner: egli, dopo aver iniziato (negativamente) la stagione alla guida del Milan, portò avanti il lavoro del predecessore e vinse il girone d'andata alla pari con la squadra sampierdarenese, solitamente abituata a sofferte salvezze, ma ben diretta dal neo-allenatore Baloncieri e dall'interno Gabardo, precocemente scartato dal Milan. Le due squadre distanziavano di due punti il Torino, altra squadra destinata a dover liberare il suo allenatore (Erbstein), e di quattro l'Ambrosiana.

Il girone di ritorno sorrise decisamente al Bologna, che recuperò l'infortunato Fiorini e il 26 febbraio staccò definitivamente un Liguria destinato a declinare; a partire da quel momento, alla squadra rossoblù bastò tenere a bada le timide velleità di Ambrosiana e Torino. Il 30 aprile, a due giornate dal termine, i granata subirono una pesante sconfitta sul campo del Genova, permettendo così ai petroniani, vittoriosi a Roma, di aggiudicarsi il titolo con due settimane di anticipo. La forza del Bologna fu nell'attacco, nel quale si incontravano la raggiunta maturità dell'ala Biavati e il talento nel gioco aereo di Puricelli, capocannoniere al debutto in coabitazione col milanista Boffi.

Sovraffollato il fondo della classifica, sul quale galleggiarono faticosamente alcune delusioni, tra cui il Milano, in serio pericolo fino a poche giornate dalla fine, e la Juventus incapace di trovare un valido sostituto all'anziano Monti e in lite con Rava per ragioni di compenso. Salve anche le neopromosse  e , la lotta tra le ultime tre, Lucchese, Livorno e , già avvelenata da un tentativo di combine a danno dei giuliani (che vennero peraltro puniti con una multa «per aver dato pubblicità al fatto»), si risolse solamente ricorrendo al quoziente-reti, che condannò le due compagini toscane al ritorno in Serie B.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1939.
      Qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1939.
      Retrocesse in Serie B 1939-1940.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bologna (16)
 Minor numero di sconfitte: Bologna (4)
 Miglior attacco: Ambrosiana (55 reti fatte)
 Miglior difesa: Triestina (28 reti subite)
 Miglior differenza reti: Bologna (+22)
 Maggior numero di pareggi: Juventus (13)
 Minor numero di vittorie: Lucchese e Triestina (7)
 Maggior numero di sconfitte: Livorno (15)
 Peggiore attacco: Triestina (23 reti fatte)
 Peggior difesa: Lucchese (54 reti subite)
 Peggior differenza reti: Lucchese (-23)
 Partita con più reti: Ambrosiana-Lucchese 7-1 (7ª giornata), Genova-Bari 8-0 (14ª giornata) e Bari-Ambrosiana 3-5 (28ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Bologna (19, dalla 5ª alla 23ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 593 gol (di cui 9 su autorete) da 151 diversi giocatori, per una media di 2,47 gol a partita. Fu messa a segno anche una quadripletta, da parte di Angelo Cattaneo durante la partita Genova-Bari 8-0. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1938 e 1939.
 La Stampa, annate 1938 e 1939.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938